Ženská čtyřhra Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-čínský pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj, jehož členky však v Melbourne nestartovaly společně. Stosurová vytvořila dvanáctou nasazenou dvojici s krajankou Ellen Perezovou. V prvním kole podlehly španělsko-tuniské dvojici Lara Arruabarrenová a Ons Džabúrová. Spoluhráčkou Čangové se stala Číňanka Pcheng Šuaj, s níž na úvod nestačila na Rusku Veroniku Kuděrmetovovou s Američankou Alison Riskeovou.

Češka Barbora Strýcová po skončení opustila post světové jedničky ve čtyřhře. Na čele klasifikace ji vystřídala její tchajwanská spoluhráčka Sie Su-wej, která si pozici zajistila postupem do finále. První hráčkou světa ve čtyřhře se stala poprvé od léta 2014. Číňanka Sü I-fan s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Francouzkou Kristinou Mladenovicovou ztratily příležitost stát se jedničkou v průběhu turnaje.

Vítězství v turnaji si zajistil druhý nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová. Tyto dvě hráčky zdolaly ve finále za 1.12 hodiny tchajwansko-české turnajové jedničky Sie Su-wej a Barboru Strýcovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Po duelech ve Wimbledonu 2019 a na Turnaji mistryň 2019 se vítězky ujaly vedení ve vzájemných střetnutích 2–1 na zápasy. Strýcová v tomto zápase ztratila všechny čtyři servisy a Sie Su-wej přišla o dvě podání. Od stavu gemů 2–2 prohrály 10 ze zbylých 11 her. Babosová a Mladenovicová navázaly na triumf z roku 2018 a finálovou účast ze sezóny 2019. Jako pár triumfovaly i na French Open 2019 a Mladenovicová pařížský grandslam navíc ovládla s Garcíaovou v roce 2016.

Obě šampionky, které neztratily v turnaji set, si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů, rozdělily si odměnu 760 tisíc australských dolarů a získaly jubilejní desátou společnou trofej. Babosová i Mladenovicová vybojovaly dvacátý třetí individuální deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (finále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Sü I-fan (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Jeļena Ostapenková (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (3. kolo)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Ellen Perezová /  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Veronika Kuděrmetovová /  Alison Riskeová (3. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Viktória Kužmová /  Aljaksandra Sasnovičová (3. kolo)
  Sofia Keninová /  Bethanie Matteková-Sandsová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra